Посольство Республики Польша в Ташкенте () — польское дипломатическое представительство, расположенное в Ташкенте, Узбекистан.

В территориальную компетенцию Посольства входят Узбекистан и Таджикистан.

Структура 
 Чрезвычайный и Полномочный Посол — руководитель представительства;
 Консул;
 Политико-экономический отдел;
 Консульский отдел;
 Административно-финансовый отдел;
 Военный атташат.

История 
Дипломатические отношения между Польшей и Узбекистаном были установлены 19 марта 1992 года. Посольство Республики Польша в Ташкенте действует с 1995 года.

Послы 

 1995—2001 — Богуслав Качиньский
 2001—2005 — Зенон Кухчак
 2005—2006 — Януш Вавжинюк (поверенный в делах)
 2006—2007 — Мариан Орликовский (поверенный в делах)
 2007—2010 — Јежи Станкевич (поверенный в делах)
 2011—2015 — Мариан Пшезьдзецки
 2015—2020 — Пётр Ивашкевич
 2020—2021 — Томаш Коллат поверенный в делах)
 с 2021 — Радослав Грук

Примечания

Литература

См. также 
 Посольство Узбекистана в Польше

Узбекистан
Ташкент
Дипломатические представительства в Узбекистане